Alejandro Daniel Silva González (Montevidéu, 4 de setembro de 1989) é um futebolista uruguaio. Atualmente joga pelo Club Olimpia.

Títulos 
Olimpia
Campeonato Paraguaio: 2011 (Clausura)

Ligações Externas 
 Perfil em Ogol
 Perfil em soccerway

Naturais de Montevidéu
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Centro Atlético Fénix
Futebolistas do Club Olimpia
Futebolistas do Club Atlético Lanús
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol